Diner, cabals, forma genèrica de designar els mitjans de pagament convencionals.
 Diner (moneda), antiga moneda concreta que derivava del denari i que era 1/240 part de la lliura.
 Diner (llei), una de les dotze parts en que es dividia la puresa de l'argent.
 Diner (unitat de massa), antiga unitat de pes de les 24 que conformaven una unça, al seu torn 12 unces formaven una lliura, o 8 unces un marc

Pàgines de desambiguació